Radierer bezeichnet:

 einen Künstler, der sich einer bestimmten Drucktechnik bedient, siehe Radierung
 umgangssprachlich einen Radiergummi
 eine Musikgruppe der Neuen Deutschen Welle: Die Radierer